Sezóna 2019/2020 byla dvanáctým ročníkem KHL. V lize hrálo 24 týmů ze 6 zemí – Ruska, Číny, Kazachstánu, Lotyšska, Finska a Běloruska. Vítězem základní části se stal tým HC CSKA Moskva; play-off se nedohrálo kvůli pandemii covidu-19 a mistr ligy nebyl vyhlášen.

Účastníci

Základní část

Konečné tabulky

Východní konference

Západní konference

Playoff

Produktivita základní části

Kanadské bodování

Konečná tabulka 

Sezóny KHL
Lední hokej v roce 2019
Lední hokej v roce 2020